Oluf Daa henviser til flere personer:

 Oluf Daa (biskop) (død 1461) – biskop i Roskilde
 Oluf Daa (død 1532) – til Ravnstrup, dansk godsejer
 Oluf Daa (1547-1600) – til Ravnstrup, dansk godsejer
 Oluf Daa (1606-1671) – til Holmegård, dansk godsejer